Das Kürzel TNC steht für:

 Teatre Nacional de Catalunya, ein öffentliches Theater in Barcelona
 Tele News Combi, ein Zusammenschluss von Schweizer Regionalfernsehsendern zum Werbe- & Programmaustausch
 Terminal Node Controller, ein Modem in der Funktechnik
 Terre Neutre Combiné, Kombination von Neutral- und Schutzleiter in der Elektrotechnik, TN-System#tnc
 Tetranitrocuban, eine chemische Verbindung
 The Nature Conservancy, eine Umweltschutzorganisation
 Threaded Neill Concelman, ein Steckverbinder für Hochfrequenzanwendungen, siehe TNC-Steckverbinder
 Transnational Corporation, oft synonym zu Multinational Corporation bzw. Multinational Enterprise, siehe Multinationales Unternehmen

TNC